Neustraße 18 ist die Adresse von

Neustraße 18 (Lutherstadt Wittenberg), denkmalgeschütztes Gebäude in Lutherstadt Wittenberg
Neustraße 18 (Riga), denkmalgeschütztes Gebäude in Riga